Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 491 dans le monde.

 Route fédérale 491 en Allemagne
 RS-491, au Brésil
 U.S. Route 491, aux États-Unis
 Route nationale 491, en France